Чере́йский — фамилия. Известные носители:
 Черейский, Денис Игоревич (род. 1995) — российский волейболист
 Черейский, Лазарь Абрамович (1910—1989) — советский литературовед, пушкинист

Примечания

См. также 
 Черейский сельсовет